Desa Wanasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 109,04), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,52, long 108,27), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,52, long 107,85), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 107,89), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 107,55), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 107,23), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 107,09), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,02), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Desa Wanasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,30, long 106,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar